Кипърска първа дивизия 1973/74 е тридесет и шести шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тима на Омония Никозия. АПОЕЛ като шампион от предния сезон, взима участие през настоящия в гръцката суперлига. Там завършва на 14-о място и не изпада.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони